Marie z Courtenay (1204 – září 1228) byla sňatkem s Theodorem I. Laskarem nikájskou císařovnou. Narodila se jako dcera Petra II. z Courtenay a Jolandy Flanderské. V roce 1228 vládla jako regentka za svého mladšího bratra Balduina II. Konstantinopolského a nechala si říkat "císařovna Konstantinopole".

Rodina a původ 
Její rodiče byli postupně vládci Latinského císařství Konstantinopol. Její otec Petr byl vybrán za císaře v roce 1216, ale v roce 1217 byl zajat Theodorem Komnenem Dukem, vládcem Epirského despotátu a zbytek života strávil v zajetí. Jeho manželka Jolanda však dosáhla Konstantinopole a převzala moc na říší. Mariina matka se tak stala de jure regentkou za svého manžela, sama vládla v letech 1217 až 1219. Sjednala spojenectví s nikájským císařem Theodorem I. Laskarem, které bylo zpečetěno Theodorovým sňatkem s Marií, poté co zavrhl svou druhou manželku Filipu Arménskou.

Nikájská císařovna 
Marie byla nikájskou císařovnou od roku 1219 do roku 1222, kdy Theodor zemřel. Není známo, že by spolu měli nějaké potomky. Jedna z jejích nevlastních dcer, Marie Laskarina, se provdala za uherského krále Bélu IV. a další, Irena Laskarina, za Jana III. Dukase, který převzal vládu nad nikájským císařstvím, kterému Marie v roce 1222 vládla jako regentka.

Regentka a císařovna Konstantinopole 
Její bratr Robert nastoupil na trůn po své matce v roce 1219. V lednu 1228 Robert zemřel. Na trůn nastoupil jejich mladší bratr Balduin. Bylo mu jedenáct let, takže byl ještě nezletilý. Konstantinopolští magnáti zvolili regentkou Marii, která si nechala říkat "císařovna", Marie však po asi osmi měsících vlády v září 1228 zemřela.

Vývod z předků

Reference 

Narození v roce 1204
Úmrtí v roce 1228
Laskaridové
Nikájské císařovny
Regentky
Ženy